Жума — станційне селище, Жамбильський район, Жамбильська область, Казахстан
 Жума — колишній сільський населений пункт, Домбаровський район, Оренбурзька область, Росія

 Жума Андрій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.